Monforte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monforte San Giorgio – en kommun i Sicilien, Messina, 
 Monforte d'Alba, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Portugal 

 Monforte, Portalegre, 
 Monforte (freguesia), Portalegre,

Spanien 

 Monforte del Cid (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Monforte de Lemos (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar